Kopff ist der Familienname folgender Personen:
 August Kopff (1882–1960), deutscher Astronom
 E. Christian Kopff (* 1946), US-amerikanischer Altphilologe

Kopff bezeichnet außerdem:
 Kopff (Mondkrater), benannt nach August Kopff
 22P/Kopff, ein kurzperiodischer Komet